Leonnates är ett släkte av ringmaskar. Leonnates ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Leonnates